Bismalva (lateinisch) steht in älterer Literatur für:

 Echter Eibisch
 ein Artepitheton der Rosen-Malve